

Persone 
 Peruzzi – cognome italiano
Angelo Peruzzi (1970) – dirigente sportivo, allenatore di calcio ed ex calciatore italiano, di ruolo portiere
Cesare Peruzzi (1894-1995) – pittore italiano
Gino Peruzzi (1992) – calciatore argentino, di ruolo difensore
Giuseppe Maria Peruzzi (1746-1830) – vescovo cattolico italiano
Marco Peruzzi (1983) – hockeista in-line italiano
Osvaldo Peruzzi (1907-2004) – pittore italiano
Silvio Peruzzi, citato come Peruzzi II (1891–...) – calciatore italiano, di ruolo centrocampista

Peruzzi, famiglia fiorentina, documentata fin dal XII secolo, dalla quale provengono alcuni personaggi illustri tra cui:
- Baldassarre Peruzzi (1481-1536) – architetto, pittore e scenografo italiano
- Giovanni Sallustio Peruzzi (...–1572) – architetto italiano, figlio dell'architetto Baldassarre
- Marsilio Peruzzi (...–1631) – arcivescovo cattolico italiano
- Ubaldino Peruzzi (1822-1891) – politico italiano, primo sindaco di Firenze

Luoghi storici e di valore artistico 
Arco dei Peruzzi – arco di Firenze, tra via de' Benci e piazza Peruzzi
Cappella Peruzzi –  cappella nella basilica di Santa Croce a Firenze, affrescata da Giotto
Loggia dei Peruzzi – edificio storico di Firenze
Piazza de' Peruzzi – piazzetta del centro storico di Firenze
Polittico Peruzzi – dipinto di Giotto e aiuti, conservato nel Museo d'arte della Carolina del Nord di Raleigh
Torre dei Peruzzi – edificio nell'omonima piazza di Firenze

Pagine correlate 

 Peruzzo
 Palazzo Peruzzi